Barra de São Francisco (microregio), een microregio in de Braziliaanse deelstaat Espírito Santo
 Barra de São Francisco (gemeente), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Espírito Santo